Chad Allen kan syfta på:

Chad Allen (skådespelare)
Chad Allen (basebollspelare)
Chad Allen (musiker)

Förnamnsförgreningssidor